Вольфганг Риндлер (,  — ) — американский физик-релятивист, известный введением координат Риндлера, а также как автор термина «горизонт событий». Совместно с Р. Пенроузом популяризовал применение спиноров в общей теории относительности. Автор ряда книг и учебников.

Биография 
Родился в семье юриста в Вене. Из-за своего еврейского происхождения в 1938 году эвакуирован от преследования нацистов в Англию во время операции «Киндертранспорт». В Англии поступил в Ливерпульский университет, где в 1945 году получил степени бакалавра по математике и физике, а в 1947 году степень магистра наук по математике (дифференциальная геометрия). В 1956 году получил докторскую степень в Имперском колледже Лондона в области теории относительности, после чего переехал в США и начал работу в Корнеллском университете. В 1963 году перешёл работать во вновь образованный Юго-Западный центр перспективных исследований, позже преобразованном в Техасский университет в Далласе, где с 2012 года работал на должности профессора. Кроме того, читал лекции в Венском университете, Римском университете Ла Сапиенца, в Кембридже и в Кингс-колледже в Лондоне.
Риндлер был одним из кураторов и авторов образовательного интернет-ресурса Scholarpedia.

Сфера интересов Риндлера как учёного обширна. Риндлер внёс большой вклад в изучение космологии, в частности, создание математических моделей плоского пространства-времени в предложенных Риндлером координатах (см. Координаты Риндлера), в сотрудничестве с Роджером Пенроузом предложил применение спиноров и твисторов в ОТО, исследовал вопросы справедливости принципа Маха, топологию гравитационных волн, Большой взрыв, предложил оригинальные представления Фридмановской модели, некоторые численные методы в описании осесимметричного пространства-времени, и многое другое.

Награды и признание 
Риндлер являлся членом научных обществ:

 действительный член Американского физического общества
 действительный член Британского королевского астрономического общества
 член Международного астрономического союза
 член Международного общества общей теории относительности и гравитации

академий:

 почётный член Австрийской академии наук
 иностранный член Туринской академии наук

Участвовал в редакционной деятельности научных журналов:

 иностранный член редакторского совета журнала  (Италия) — с 1984 года
 помощник редактора в журнале American Journal of Physics (1988—1991)

Имел преподавательские и почётные награды:

 1972—1973 Physics Teaching Award
 1990—1991 Chancellor’s Council Outstanding Teaching Award
 1996 Золотая медаль города Вены (за прижизненные достижения)
Возможно, в честь него назван космический корабль "Риндлер" в научно-фантастическом романе Грега Игана "Лестница Шильда".

Библиография 
Риндлер написал несколько статей и книг, в том числе в соавторстве, по теоретической физике и теории относительности. Некоторые книги переведены на разные языки, в том числе на русский.

Примечания 

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Физики-теоретики США
Космологи
Члены Королевского астрономического общества
Члены Австрийской академии наук
Выпускники Ливерпульского университета
Действительные члены Американского физического общества
Члены Международного астрономического союза
Члены Туринской академии наук
Преподаватели Техасского университета в Далласе